Фунт — одиниця вимірювання ваги.
 Фунт — персонаж роману «Золоте теля».

Грошова одиниця 
 Фунт — грошова одиниця кількох країн.
 Сучасні:
 Фунт стерлінгів — грошова одиниця Великої Британії та її територій і володінь:
 Гернсійський фунт.
 Гібралтарський фунт.
 Джерсійський фунт.
 Фунт острова Мен.
 Фунт Святої Єлени.
 Фолклендський фунт.
 Єгипетський фунт — грошова одиниця Єгипту.
 Ліванський фунт — грошова одиниця Лівану.
 Південносуданський фунт — грошова одиниця Південного Судану.
 Суданський фунт — грошова одиниця Судану.
 Сирійський фунт — грошова одиниця Сирії.
 Колишні:
 Багамський фунт — колишня грошова одиниця Багамських островів.
 Бермудський фунт — колишня грошова одиниця британської заморської території Бермудські острови.
 Західноафриканський фунт — колишня грошова одиниця Британської Західної Африки в 1913-1961 роках, Гани в 1957-1958 роках, Сьєрра-Леоне — в 1961-1963 роках.
 Ірландський фунт — колишня грошова одиниця Ірландії.
 Кіпрський фунт — колишня грошова одиниця Республіки Кіпр.
 Південноафриканський фунт — колишня грошова одиниця ПАР.
 Фунт Родезії та Ньясаленду — колишня грошова одиниця Федерації Родезії і Ньясаленду в 1956–1963 роках
 Шотландський фунт — історична грошова одиниця Шотландії.
 Ямайський фунт — колишня грошова одиниця Ямайки.
 Японський окупаційний фунт — один з видів грошей, випущених Японською імперією для використання на окупованих у роки Другої світової війни територіях Океанії.

Див. також 
 Фунтик